Crida peut faire référence à :

Patronyme 
 Creoda ou Crida, premier roi de Mercie.

Nom commun catalan 

Crida est un nom commun en catalan qui veut dire « appel » en français. Il est utilisé par plusieurs mouvements politiques :
  (en français « Appel à la solidarité en défense de la langue, la culture et la nation catalanes »), mouvement catalaniste fondé en 1981 et disparu en 1993.
 Crida Nacional a Esquerra Republicana de Catalunya (en français « Appel national à la Gauche républicaine de Catalogne »), manifeste signé en 1987 visant à une rénovation du parti Esquerra Republicana de Catalunya.
  (en français « Candidature d'unité populaire - Appel constituant »), coalition électorale conduite par la Candidatura d'Unitat Popular (« Candidature d'unité populaire ») (CUP) pour les élections au Parlement de Catalogne de 2015.
 Crida Nacional per la República (en français « Appel national pour la République »), mouvement politique indépendantiste catalan fondé le  et transformé en parti politique .